El nombre Marcos Velásquez puede referirse a una de las siguientes personas:

 Marcos Velásquez (1939-2010), músico y poeta uruguayo.
 Marcos Velásquez (1983-), futbolista chileno.
 Marcos Velásquez Vélez (1973-), ingeniero civil e industrial chileno.